Луцій Корнелій Долабелла ():

  Луцій Корнелій Долабелла - корабельний дуумвір у 180-178 роках до н. е.
  Луцій Корнелій Долабелла - проконсул Дальньої Іспанії в 99 році до н. е.

Див. також 
 Корнелії Долабелли

Корнелії Долабелли
Персоналії:Стародавній Рим